Frunze puede referirse a:

Frunze, una localidad de Ucrania en el óblast de Lugansk.
Biskek, una ciudad kirguisa, llamada entre 1926 y 1991 Frunze, en honor de Mijaíl Frunze;
Mijaíl Frunze, revolucionario y dirigente bolchevique soviético.